Bettys Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bettys Knob (Kentucky)
 Bettys Knob (Virginia)